En Pologne, Grabowiec ou Grabówiec est le nom :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Grabowiec, village du powiat de Grudziądz
 Grabowiec, village du powiat de Toruń
 Grabówiec, village du powiat de Brodnica
 Grabówiec, village du powiat de Lipno

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Grabowiec, village du powiat de Szamotuły
 Grabowiec, village du powiat de Turek
 Grabówiec, village du powiat de Leszno

 dans la voïvodie de Łódź :
 Grabowiec, village du powiat de Piotrków
 Grabowiec, village du powiat de Sieradz

 dans la voïvodie de Lublin :
 Grabowiec, gmina rurale du powiat de Zamość
 Grabowiec, village du powiat d'Opole Lubelskie
 Grabowiec, village du powiat de Radzyń Podlaski
 Grabowiec, village du powiat de Zamość

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Grabowiec, village du powiat de Lipsko
 Grabowiec, village du powiat de Płock
 Grabowiec, village du powiat de Siedlce
 Grabowiec, village du powiat de Węgrów
 Grabówiec, village du powiat de Ciechanów
 Grabówiec, village du powiat de Pułtusk
 Grabówiec, village du powiat de Sierpc

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Grabowiec, village du powiat de Bielsk Podlaski
 Grabowiec, village du powiat de Hajnówka
 Grabowiec, village du powiat de Siemiatycze

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Grabowiec, village du powiat de Człuchów
 Grabowiec, village du powiat de Wejherowo
 Grabowiec, village du powiat d'Iława
 Grabowiec, village de la gmina de Bobowo
 Grabowiec, village de la gmina de Osiek
 Grabowiec, village de la gmina de Smętowo Graniczne

 dans d'autres voïvodies :
 Grabowiec, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Grabowiec, village de la voïvodie de Lubusz
 Grabowiec, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Grabowiec, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Grabowiec, village du powiat de Braniewo, voïvodie de Varmie-Mazurie